Des îles sans nom existent un peu partout dans le monde :
 en France, dans l'océan Atlantique à l'entrée de l'estuaire de la Gironde : l’île sans nom du plateau de Cordouan ;
 en Indonésie, seules , sur les  que compte le pays, portent un nom ;
 dans l'archipel des Chagos dans l'océan Indien, deux petites îles sans nom se trouvent dans l'atoll de Peros Banhos ;
 sur Boundary Lake, deux îles sans nom sont traversées par la frontière entre le Canada et les États-Unis ;
 dans le golfe Persique, une île artificielle sans nom créée avec la construction de la chaussée du roi Fahd est traversée par la frontière entre l'Arabie saoudite et le Bahreïn ;
 dans la mer Rouge, une petite île de   s'est formée en  lors d'une éruption du volcan yéménite Jebel Zubair.